«Соучастники» — название фильмов:
 «Соучастники» (1983) — производство СССР.
 «» (2000) — оригинальное название — «Complicity» (также — «Retribution»).
       Фильмы по алфавиту